Prosperidad – stacja metra w Madrycie
 Prosperidad – stolica prowincji Agusan del Sur na Filipinach